Onderdistrict in Indonesië
 Sidorejo (Salatiga), een onderdistrict van het regentschap Salatiga in de provincie Midden-Java
 Sidorejo (Magetan), een onderdistrict van het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
Bestuurslaag in Indonesië
 Sidorejo (Purworejo)
 Sidorejo (Sukorejo)
 Sidorejo (Curup Tengah), in het regentschap Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Sidorejo (Gunung Meriah), in het regentschap Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Sidorejo (Langsa Lama), in het regentschap Langsa in de provincie Atjeh
 Sidorejo (Pondok Kelapa), in het regentschap Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Sidorejo (Sidomulyo), in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sidorejo (Sumberejo), in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Sidorejo (Ambal), in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sidorejo (Temanggung), in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Sidorejo (Gringsing), in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Sidorejo (Selomerto), in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sidorejo (Tegalrejo), in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Sidorejo (Tirto), in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sidorejo (Medan Tembung), in het regentschap Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Sidorejo (Rantau Selatan), in het regentschap Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra
 Sidorejo (Deket), in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sidorejo (Kedungadem), in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sidorejo (Belitang Jaya), in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sidorejo (Lubuk Linggau Barat II), in het regentschap Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra
 Sidorejo (Muara Padang), in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra